

События 

 Генрих II Святой возводит на должность аббата Монте-Кассино Тибальда.
 Генрих  II примиряет папу с Кресценциями. С этого времени последние относятся к германской партии в Италии.
 Манихеи, или катары, появляются в Орлеане. Так называемый «Орлеанский процесс 1022 года».
 Впервые применяются массовые казни еретиков. Казни проходят в Орлеане, Клене и Бонне.
 Восстание патрикия Никифора Ксифия, стратига Анатолика, и Никифора Фоки.
 1022—1023 — халиф Кордовы Аль-Касим аль-Мамун (вторично).
 Трапезундское соглашение. Ованес-Смбат завещает передать после своей смерти Армянское царство Византии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1022 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1022 году
 Редедя, касожский князь.
 Константин Добрынич

См. также